Normal může být:

 Normal (film, 2003) – americký televizní film z roku 2003
 Normal (film, 2007) – kanadský hraný film z roku 2007
 Normal (film, 2009) – český hraný film z roku 2009
 Normal (Illinois) – město v americkém státu Illinois

Externí odkazy